Појам Јојо може да се односи на:

 Јојо (лик), главни лик немачке-аустријске ТВ серије Симсала Грим
 Јо-јо, играчка
 Ел Јојо